Pont de Neuilly – ponte sulla Senna tra Neuilly-sur-Seine e Courbevoie e Puteaux
 Pont de Neuilly – stazione della Metropolitana di Parigi